The Fatal Portrait – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Pathé Frères
 The Fatal Portrait – cortometraggio del 1914 diretto da Edmund Lawrence